La Taupe est une pièce de théâtre de Robert Lamoureux.
 La Taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) est un roman britannique de John le Carré publié en 1974, adapté à la télévision et au cinéma.
  est une mini-série britannique de John Irvin en sept parties, diffusé en 1979, adaptation du roman homonyme de John le Carré ;
 La Taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) est un film franco-britannique, adapté du roman homonyme de John le Carré, réalisé par Tomas Alfredson et sorti en 2011.
 La Taupe (The Jigsaw Man) est un film britannique réalisé par Terence Young en 1984.
 La Taupe est un téléfilm français réalisé par Yves-André Hubert en 1989.
 La Taupe est un téléfilm français réalisé par Françoise Decaux-Thomelet en 1996.
 La Taupe est un téléfilm français réalisé par Vincenzo Marano en 2006.

Voir aussi 
 El Topo, film d'Alejandro Jodorowsky (1970)